Morlino ist der Familienname folgender Personen:

 Leonardo Morlino (* 1947), italienischer Politikwissenschaftler
 Robert Charles Morlino (1946–2018), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Madison
 Tommaso Morlino (1925–1983), italienischer Jurist und Politiker